«Рёдовре Майти Буллз» () — датский хоккейный клуб из города Рёдовре. Основан в 1961 году. Выступает в высшей лиге датского хоккея Металл Лиге. Домашний стадион команды — «Рёдовре Скойте Арена» на 3600 мест.

История 
Команда была основана в 1961 году под названием Рёдовре SIK (Rødovre Skøjte & Ishockey Klub).

Изменения в названии команды 
 1963 — 2000 Рёдовре SIK
 2000 — н. в. Рёдовре Майти Буллз

Тренеры 
 2019 — н. в.  Рику-Петери Лехтонен

Достижения 
  — Чемпион Дании (6): 1978, 1983, 1985, 1986, 1990, 1999
  — Серебряный призёр чемпионата Дании (5): 1979, 1981, 1982, 1991, 2001
  — Бронзовый чемпионата Дании (5): 1987, 1992, 1993, 2009, 2013
  — Обладатель Кубка Дании (1): 2008
  — Финалист Кубка Дании (4): 1989, 1991, 1993, 1998

Текущий состав 
 Последнее обновление: 26 августа 2019 года

Статистика выступлений в Чемпионате Дании

1985—1998 
Элитсерия

1998—2001 
Супер Айс Лига — Кодан Лига

2001—2002 
Супер Айс Лига — Санистол Лига

2002—2005 
Супер Айс Лига — Супер Бест Лига

2005—2007 
Супер Айс Лига — Оддсет Лига

2007—2013 
Супер Айс Лига — Аль-Банк Лига

С 2013 
Супер Айс Лига — Метал Лига

Ссылки 
 
 

Хоккейные клубы Дании
Хоккей